Filips van Bourgondië (1323-1346), graaf van Auvergne en Boulogne
 Filips de Stoute (1342-1404), hertog van Bourgondië
 Filips van Nevers (1385-1415), graaf van Nevers en Rethel
 Filips de Goede (1396-1467), hertog van Bourgondië
 Filips van Bourgondië-Beveren (†1498), heer van Beveren, ridder van het Gulden Vlies (1478)
 Filips van Bourgondië-Blaton (1464-1524), bisschop van Utrecht